Mourlon ist der Familienname folgender Personen:

 André Mourlon (1903–1970), französischer Leichtathlet
 René Mourlon (1893–1977), französischer Leichtathlet